El término Medalla Mozart (en honor a Wolfgang Amadeus Mozart) hace referencia, en esta enciclopedia:

 Medalla Mozart (1982), concedida por la ciudad de Fráncfort del Meno;
 Medalla Mozart (1991), premio mexicano administrado al mismo tiempo por la embajada de Austria en ese país, por el Instituto Cultural Domecq y por la Academia Medalla Mozart;
 Medalla Mozart, concedida por la Fundación Mozarteum Internacional;
 Medalla Mozart (1963-1999), concedida por la Sociedad Mozart de Viena);
 Medalla Mozart de la UNESCO (1991), premio de música internacional. 

Premios de música clásica
Wolfgang Amadeus Mozart